Петропавлівська сільська громада:
 Петропавлівська сільська громада — громада в Одеській області
 Петропавлівська сільська громада — громада у Харківській області